Бенифальет ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 62,4 км². Население — 788 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Cuevas de Benifallet 
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Таррагоны